Лопес може да се отнася за:
 Антонио Лопес де Санта Ана (1794 – 1876), мексикански офицер и политик
 Вагнер Лопес (р. 1969), японски футболист
 Дженифър Лопес (р. 1969), американска актриса
 Диего Лопес (р. 1981), испански футболист
 Клаудио Лопес (р. 1974), аржентински футболист
 Лейла Лопес (р. 1986), анголски фотомодел
 Лисандро Лопес (р. 1983), аржентински футболист
 Луис Лопес (р. 1986), хондураски футболист
 Майкъл Лопес-Алегрия (р. 1958), американски космонавт
 Макси Лопес (р. 1984), аржентински футболист
 Марга Лопес (1924 – 2005), аржентинско-мексиканска актриса
 Марио Лопес (р. 1973), американски актьор
 Мигел Лопес Легаспи (1502 – 1572), испански конкистадор
 Николас Лопес (р. 1993), уругвайски футболист
 Освалдо Лопес Ареляно (1921 – 2010), хондураски политик
 Рамон Лопес де Фрейтас (р. 1989), бразилски футболист
 Руй Лопес де Вилялобос (1500 – 1547), испански мореплавател
 Руй Лопес де Сегура (1530 – 1580), испански шахматист
 Фелисиано Лопес (р. 1981), испански тенисист
 Хосе Мария Лопес (р. 1983), аржентински автомобилен състезател